Springbrook kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Springbrook (Iowa),Verenigde Staten
Springbrook (North Dakota),Verenigde Staten
Springbrook (Queensland), Australië